ATP Vegeta Croatia Open Umag 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Croatia Open Umag rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2013 roku w Umagu na kortach ziemnych o puli nagród 410 200 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Chorwacji